Сборная команда Белоруссии:

 Сборная Белоруссии по хоккею с мячом
 Сборная Белоруссии по хоккею с шайбой